Burger King — rede de restaurantes fast-food
BK' - rapper brasileiro
 Bk — símbolo do químico berquélio
 Banguecoque — capital e cidade mais populosa da Tailândia
 Brooklyn — distrito na cidade de Nova Iorqué
 Banjo-Kazooie — jogo de Nintendo 64 desenvolvido pela Rare
 Elektronika BK — série de computadores soviéticos compatíveis com PDP-11 de 16 bits desenvolvido pela NPO Scientific Center
 Brahma Kumaris — adeptos de movimento religioso da Índia
 Vírus BK — membro da família polyomavirus

Desambiguações de siglas